Placentia (Califòrnia), població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Placentia  o Piacenza , ciutat d'Itàlia a la regió d'Emília-Romanya 
 Batalla de Placentia, lliurada el 194 aC prop de Placentia entre la República romana i el bois